Мэтью Тиндал (; 1657 — 16 августа 1733) —
английский мыслитель, , один из виднейших представителей деизма.

Биография 
Родился в семье преподобного Джона Тиндала. Изучал искусство и право в Линкольн-колледже в Оксфорде, затем в Эксетер-колледже в Оксфорде

В 1678 году он был избран членом Колледжа Всех Душ. С 1688 года — служитель
Англиканской церкви.

В конце XVII — начале XVIII веков, будучи заместителем судьи-адвоката британского флота, оказал большое влияние на прецедентное право в области пиратства. Его брошюра о свободе прессы повлияла на отмену юридического требования о том, что все публикации должны пройти цензуру и быть лицензированы до того, как они будут напечатаны. Его книга «Права христианской церкви» оказала огромное влияние на отношения между церковью и государством и на развитие свободомыслия. Его работы, оказавшие большое влияние на развитие идей Просвещения, вызвали споры и бросили вызов христианскому консенсусу его времени.

В книге «Христианство, древнее как само Творение, или Евангелие как воспроизведение естественной религии» (, 1730). Её часто называли «Библией деистов», поскольку в ней были почти все доводы, цитаты и вопросы, поднимавшиеся десятилетиями.  Книга стала окончательным утверждением деистического понимания христианства, имела большое влияние в Англии и на континенте. В ней автор отстаивал идеи вечной и неизменной естественной религии.

Примечания

Литература 
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 Энциклопедический словарь. 2009.
 Биографический словарь. 1998.

Ссылки 
 
 Matthew Tindal

Христианские философы
Христианские писатели
Деизм